En Pologne, Czyste peut désigner :

 Czyste, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Czyste, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Czyste, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Czyste, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Czyste, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale